Okere bezeichnet

 Okere (Nigeria), einen Ort in Nigeria,
 Okere (Bisinasee), einen Fluss in Uganda,
 Okere (Neuseeland), einen Fluss in Neuseeland.
 als alternativer Name die Sprache Cherepon